Ла Карета има више значења:

 Ла Карета (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Карета (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Карета (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Карета (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Карета (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Карета (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Карета (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Карета (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Карета (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Карета (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Карета, Коралес де Херонимо Лозано (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Карета (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Карета (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Карета, Таљер Меканико (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Карета (Накозари де Гарсија), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Карета (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Карета (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Карета (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Карета (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Карета (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Карета (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Карета (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику